Натуральне число 190
 190 рік до нашої ери
 190 рік нашої ери